Згора́ны () — село на Украине, находится в Любомльском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0723382201. Население по переписи 2001 года составляет 1381 человек. Почтовый индекс — 44313. Телефонный код — 3377. Занимает площадь 3 км².

Возле села находятся Большое и Малое Згоранские озёра.

В Згоранах происходит большая часть действия романов «Век Якова», «Соло для Соломии», «Дева Млынища», созданных украинским писателем, уроженцем Згоран, Владимиром Лисом.

Ссылки 
 Згораны на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Любомльского района